Guy Richard Goronwy Edwards, QGM (* 30. Dezember 1942 in Macclesfield, Vereinigtes Königreich) ist ein ehemaliger britischer Rennfahrer. 1974 und 1976 fuhr er insgesamt elf Große Preise in der Formel 1.

Karriere 
Bekannt wurde Guy Edwards vor allem als Lebensretter von Niki Lauda. Beim Großen Preis von Deutschland 1976 auf der Nordschleife ging Laudas Ferrari nach einem Unfall in Flammen auf. Zusammen mit Harald Ertl, Arturo Merzario und Brett Lunger befreite Edwards den Verunglückten aus dem brennenden Wrack. Für diese Tat wurde Edwards mit der Queen’s Gallantry Medal ausgezeichnet.

1978 gewann Edwards mit einem von RAM Racing eingesetzten March 781 zwei Rennen der Aurora-AFX-Formel-1-Serie. Er war achtmal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start. Seine beste Platzierung in der Gesamtwertung war der vierte Rang 1985, den er auf einem Porsche 956C des Teams von John Fitzpatrick einfuhr. Seine Partner waren David Hobbs und Jo Gartner.

Heute konzentriert Edwards sich auf die Nachwuchsarbeit und hilft jungen Fahrern, Sponsoren zu finden.

Persönliches 
Guy Edwards’ 2013 tödlich verunglückter Sohn, Sean Edwards, war ebenfalls Rennfahrer. Im Spielfilm Rush – Alles für den Sieg verkörperte er 2013 seinen Vater.

Statistik

Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft 
Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird.

Einzelergebnisse

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909413-06-3.

Weblinks 

 Guy Edwards bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Brite
Formel-1-Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Rennfahrer der Formel-2-Europameisterschaft
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Geboren 1942
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer